Списък на карибските държави и територии.